Austin Wilde (St. Louis, Missouri, 11 de fevereiro de 1983)  é um ator e produtor de filmes pornográficos gays americanos.

Biografia 
Wilde começou a trabalhar em pornografia em junho de 2008. Ele quebrou seu contrato de exclusividade com a Raging Stallion Estúdios em setembro de 2010, para mostrar o seu desacordo com a sua frouxidão sobre barebacking, que ele se recusa a promover.

Wilde assinou um contrato com a Next Door Studios no final de 2010, mas seu contrato foi encerrado em junho de 2012, quando ele se recusou a filmar uma cena. Ele fundou o seu próprio estúdio,  GuysinSweatPants , em 2013.

Wilde se identifica como gay. Ele está em um relacionamento com Anthony Romero, outro ator pornográfico.

Videografia seletiva 

 2009:  O Visitante  por Tony DiMarco (Raging Stallion Studios)
 2009:  Wilde Nights (Next Door Studios)
 2010: Unloaded (Raging Stallion Estúdios) com François Sagat, Rafael Alencar
 2010:  Steamworks de Tony DiMarco e Steve Cruz (Raging Stallion Estúdios) Diesel Washington, Topher DiMaggio
 2010: The Wilde Bunch (Raging Stallion Studios)
 2011: Fuck the Pain Away (CockyBoys) com Jesse Santana
 2012: Strictly Dickly (Next Door Studios), com Anthony Romero
 2013: The Austin Wilde Anthology (Raging Stallion Studios)
 2013: Into the Wilde  (Next Door Studios)
 2013:  Wilde Side (Next Door Studios), com Anthony Romero
 2014:  O The Woodsmen by Tony DiMarco (Millivres Prowler Ltd.)
 2015: Love Always (CockyBoys)

Prêmios e indicações 

 Vencedor: Grabby Awards – Melhor Estreante De 2010
 Vencedor: Raging Stallion Studios – o Homem do Ano de 2010
 Vencedor: Grabby Awards – Melhor Performance Solo De 2012 
 Vencedor: Grabby Awards – Web Performer do Ano de 2013

Ligações externas 
 
 

Nascidos em 1983
Pessoas vivas
Atores pornográficos dos Estados Unidos
Atores pornográficos LGBT